Паикидзе:
 Паикидзе (Пайкидзе), Давид (род. 1962) — советский и грузинский футболист.
 Паикидзе, Нази Нодаровна (род. 1993) — грузинская и американская шахматистка.